Нельговський — українське прізвище. Відомі носії:

 Нельговський Юрій Панасович (1918—1983) — український архітектор, мистецтвознавець.
 Нельговський Василь Олексійович (1873—1924 ?) — генерал-хорунжий Армії УНР.